Szent István steht für:

 Stephan I. (Ungarn) (969–1038), König von Ungarn, Nationalheiliger
 Szent István Nap, Nationalfeiertag Ungarns (20. August)
 zahlreiche Kirchen des Hl. Königs, siehe König-Stephan-Kirche
 SMS Szent István, k.u.k Kriegsschiff

Siehe auch:
 Sankt Stephan – dort auch zu anderen Sprachen